Een woordspel, zie Woordzoeker (puzzel)
Een belspel op de Vlaamse televisie, zie Belspel (Vlaanderen)